Mistrzostwa Świata w Snookerze 1989 (ang. 1989 Embassy World Snooker Championship) - ostatni a zarazem najważniejszy turniej w sezonie 1988/1989, rozegrany w dniach 15 kwietnia - 1 maja 1989 roku w Crucible Theatre w Sheffield.

Mistrzostwa wygrał Anglik Steve Davis, który w finale pokonał Anglika Johna Parrotta 18–3, broniąc tym samym tytułu wywalczonego w poprzednim sezonie.

Nagrody 

 Zwycięzca: £105 000
 II miejsce: £63 000
 Półfinalista: £31 500
 Ćwierćfinalista: £15 750
 Ostatnia 16: £7 875
 Ostatnia 32: £4 430
 Ostatnia 48: £3 445
 Ostatnia 64: £1 805

Wydarzenia związane z turniejem 
 Po raz pierwszy w swojej karierze w finałach snookerowych mistrzostw świata nie wystąpił reprezentant Irlandii Północnej Alex Higgins, który przegrał w ostatniej rundzie kwalifikacji z Walijczykiem Darrenem Morganem 8-10.
 Debiutantem mistrzostw świata był Darren Morgan.
 Australijczyk Eddie Charlton wygrywając w pierwszej rundzie z Cliffem Thorburnem stał się drugim najstarszym zwycięzcą jakiegokolwiek meczu w mistrzostwach świata. Najstarszym jest Fred Davis, który w [[Mistrzostwa Świata w 
Snookerze 1979|mistrzostwach świata w 1979]] roku pokonał w meczu pierwszej rundy Kirka Stevensa.
 Stephen Hendry został pierwszym Szkotem od czasów Waltera Donaldsona (lata 40. i 50.), który dotarł do półfinałów snookerowych mistrzostw świata.
 W finale tego turnieju Anglik Steve Davis, który w finale pokonał swojego rodaka Johna Parrotta 18–3, co stanowi najwyższe zwycięstwo w finale snookerowych mistrzostw świata.
 Wygrywając tegoroczną edycję snookerowych mistrzostw świata Steve Davis po raz szósty sięgnął po najwyższe trofeum snookerowe.
 Podczas tego turnieju padło 19 breaków stupunktowych.
 Najwyższy break turnieju, autorstwa Stephena Hendry’ego wyniósł 141 punktów.

Drabinka turniejowa

Zobacz też 
 Crucible Theatre

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1989 w sporcie
1989 w Wielkiej Brytanii